Spad – pojęcie w hydrotechnice
 Spad – wodospad
 Spad drukarski
 Société Pour L'Aviation et ses Dérivés – francuska wytwórnia lotnicza